2-й предолимпийский турнир проходил в Сиднее в 2000 году, за 3 месяца до начала Олимпийских игр. Победителем турнира стала сборная Австралии.

Участники

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды играют между собой, а затем по результатам однокругового турнира проводятся финальные игры.

Результаты

Группа

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 

  
 4.

Ссылки 
 Результаты группового турнира 
 Результаты плей-оффа 

Международные соревнования по баскетболу
2000 год в баскетболе